Suicidio di Lucrezia (Dürer)
Suicidio di Lucrezia (Rembrandt)